Игры в Группе D на чемпионате мира 2014 года проходили с 14 по 24 июня 2014 года. Группа состояла из сборных Уругвая, Коста-Рики, Англии и Италии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в Группе C, а команда, занявшая 2-е место, сыграла с победителем Группы C.

Команды

Таблица 

Время указано местное (UTC-4 для Манауса, UTC-3 для остальных городов).

1 тур

Матч № 7. Уругвай — Коста-Рика

Матч № 8. Англия — Италия

2 тур

Матч № 23. Уругвай — Англия 

Особенности матча
 Уэйн Руни забил свой первый гол в финальных турнирах чемпионатов мира. На это ему потребовалось 10 матчей, 758 минут игрового времени и 29 ударов по воротам. Этот мяч стал 40-м голом нападающего в 94 играх за сборную Англии.
 Сборная Англии впервые в истории проиграла два первых матча группового этапа чемпионата мира.

Матч № 24. Италия — Коста-Рика 

Особенности матча
 Команда Коста-Рики второй раз в своей истории пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Впервые это произошло в 1990-м году.
 Сборная Коста-Рики впервые сумела выиграть два матча финального турнира подряд.

3 тур

Матч № 39. Италия — Уругвай 

Особенности матча
 Сборная Уругвая вышла из группы на двух чемпионатах мира подряд впервые за 24 года.

Матч № 40. Коста-Рика — Англия

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по футболу 2014
 Информация о чемпионате мира на сайте ФИФА 

Чемпионат мира по футболу 2014